

Cinema 
 Wake – film del 2003 diretto da Roy Finch
 Wake – film del 2009 diretto da Ellie Kanner

Geografia 
 Wake – cittadina giapponese
 Isola di Wake – atollo corallino situato nell'Oceano Pacifico

Musica 
 Wake – album dei Lycia del 1989
 Wake – album dei Dead Can Dance del 2003
 Wake – brano musicale dei Linkin Park del 2007

Personaggi 
Finnegan Wake – personaggio della linea di bambole Monster High, figlio di un tritone

Persone
Cameron Wake (1982) – giocatore di football americano statunitense 
Margeret Wake (1297-1349) – nobile inglese
Nancy Wake (1912-2011) – agente segreta neozelandese con cittadinanza australiana

Pagine correlate 
 The Wake